El término AA-1 o AA1 se puede referir a: 
 Submarino clase AA-1, una clase de tres submarinos experimentales estadounidenses de fines de la Primera Guerra Mundial.
 Kaliningrad K-5  (nombre OTAN: AA-1 'Alkali'), primer misil aire-aire soviético. 
 Phoenix Wright: Ace Attorney, un videojuego
 Aspire One, una netbook de Acer.